Соревнования по гандболу на Исламских играх солидарности 2017 года прошли с 17 по 22 мая. Было разыграно два комплекта наград среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в олимпийском спортивном центре «Серхедчи». Жеребьёвка соревнований прошла 7 апреля 2017 года.

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Женщины

Групповой этап

Плей-офф

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Исламиада: Сборная Азербайджана по гандболу выиграла золотую медаль
 Azerbaijani women's handball team wins gold medal
 Saudi Arabia win the men’s handball final
 Handball: Pakistan, Azerbaijan finish with wins
 Saudi Arabia and Turkey seal top spots in groups
 Handball: Saudis into semis, Algeria hit back
 Turkey and Azerbaijan on top in women's handball
 Algeria rout Pakistan, two-in-a-row for Turkey
 Smiles all around for Azerbaijan and Turkey
 Turkey and Azerbaijan win in women's tournament
 Handball underway with three days until Opening ceremony
 Turkey too good for Morocco in handball
 Defending champs Algeria surprised by Saudi Arabia

Соревнования на Играх исламской солидарности 2017
Гандбол на Играх исламской солидарности
Гандбол в Азербайджане